XMV steht für:
 römische Zahlzeichen für 995

xmv steht für:
 Antankarana (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung